По попису становништва, домаћинстава и станова 2011. у Србији, који је спроведен од 1. до 15. октобра 2011, у општини Оџаци живело је укупно 30154 становника, што представља 0,42% од укупног броја становника Србије, односно 16,03% од од укупног броја становника Западнобачког округа. Попис становништва спроводен је на темељу Закона о попису становништва, домаћинстава и станова у 2011. Години ("Службени гласник РС", бр. 104/09 и 24/11).

Резултати пописа

Национална припадност

Домаћинства

Становништво према брачном стању и полу

Становништво према делатности коју обавља

Матерњи језик

Вероисповест

Старосна пирамида 
Од укупног броја становника у општини Оџаци било је 14.906 (49,43%) мушкараца и 15.248 (50,57%) жена, што представља однос мушкараца и жена 978:1000. Просечна старост становништва била је 43,7 година, мушкараца 42,7 година, а жена 45,0 година. Удео особа старијих од 18 година је 84,2% (25.386), код мушкараца 8,4% (1.255), а код жена 8,3% (1.272).

Референце

Спољашње везе 
 Republički zavod za statistiku Srbije 

Историја Оџака